Simmel je německé příjmení:

 Erich Simmel (1885, Breslau – 1974, Kronach), německý právník a politik (DVP, GB/BHE)
 Ernst Simmel (1882, Breslau – 1947, Los Angeles), německý lékař a psychoanalytik
 Georg Simmel (1858, Berlín – 1918, Štrasburk), německý sociolog a filosof ∞ Gertrud Kinel
 Johannes Mario Simmel (1924, Vídeň – 2009, Zug), rakouský spisovatel
 Paul Simmel (1887, Špandava – 1933, Berlín), německý malíř a karikaturista
 Peter Simmel (* okolo 1960, Bavorsko), německý maloobchodní podnikatel

Související články 
 Schimmel / Šiml (např. Annemarie, Eduard, Jiří, William, Michal, Ondřej, Štěpánka, atd.)

Židovská příjmení
Německá příjmení